Tanais – starożytna, grecka nazwa rzeki Don
 Tanais – starożytne miasto bosporańskie nad rzeką Tanais (obecnym Donem)